Погожев — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Погожев, Александр Васильевич (1853—1913) — русский санитарный врач, статистик, публицист.
 Погожев, Дмитрий Семёнович — русский воевода первой четверти XVII века.
 Погожев, Дементий Семенович — русский воевода первой четверти XVII века
 Погожев, Евгений Николаевич (1870—1931) — русский публицист и духовный писатель, псевдоним Е. Поселянин.
 
 Погожев, Илья Иванович (1903—1976) — Герой Социалистического Труда.
 Погожев, Исаак Семёнович — русский стольник и воевода первой трети XVII века.
 Погожев, Леонтий Юрьевич — русский воевода (1624)
 Погожев, Михаил (Погожей) — русский посол (1488)
 Погожев, Михаил Родионович — действительный статский советник, вице-директор Департамента Окладных сборов Министерства Финансов
 Погожев, Николай Михайлович — дирижёр оркестра Императорского Александринского театра
 Погожев, Поликарп Георгиевич (1892―1941) — советский деятель высшего образования, директор Пермского государственного педагогического института



Топоним 
 Погожев — хутор в Волгодонском районе Ростовской области.

Примечания